При́городная — название географических объектов.

Белоруссия 
 Пригородная — деревня в Речицком районе Гомельской области.

Россия 
 Пригородная — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
 Пригородная — станция Октябрьской железной дороги в посёлке имени Калинина, в составе города Выборга Ленинградской области.

См. также 
 Пригородная улица
 Пригородное
 Пригородный